47. breddegrad kan henvise til:

 47. nordlige breddekreds
 47. sydlige breddekreds